Il singolare del torneo di tennis Hamburg Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Raemon Sluiter che ha battuto in finale Neville Godwin 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (Campione)
 Neville Godwin (finale)
 Alexander Popp (secondo turno)
 Julian Knowle (semifinali)

 Jurij Ščukin (secondo turno)
 Jürgen Melzer (semifinali)
 Dick Norman (secondo turno)
 Jan Hernych (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hamburg Challenger 2002